Druckkammer bezeichnet:
 in der Medizin eine Dekompressionskammer
 Druckkammer (Akustik), eine Lautsprecher- und Signalhorntechnik
 Druckkammer (Modellbau), ein im Modellbau eingesetztes Gerät zur Erstellung von Abgüssen, das aufgrund des hohen Drucks die Bläschenbildung vor allem bei Kunstharz verhindert
 Kerntechnik: Bei Siedewasserreaktoren eine große Wasserkammer zum Druckabbau im Sicherheitsbehälter bei Störfällen (siehe Druckabbausystem)

Siehe auch:

Druckbehälter